La Bagnaja () est une région du nord-est de la Corse. La Bagnaja a pour capitale Bastia.

Géographie

Localisation 
La Bagnaja est une région située sur la façade nord-orientale de la Corse comprenant Bastia et son arrière-pays.

Territoire 
La Bagnaja correspond, du nord au sud, au territoire des anciennes pièves de Lota, Orto, Marana et Costiera, soit l'ancien fief des seigneurs de Bagnaia.

Elle comprend, du nord au sud, les communautés suivantes :

Lota
 Santa-Maria-di-Lota
 San-Martino-di-Lota
 Ville-di-Pietrabugno
 Cardo
 Bastia
Orto
 Furiani
 Biguglia
Marana
 Borgo
 Lucciana
 Vignale
Costiera
 Scolca
 Volpajola
 Campitello
 Bigorno
 Lento
 Canavaggia

Les habitants de la Bagnaja sont les Bagnaninchi.

Histoire 
La documentation écrite révèle l'existence, dès la fin du , d'un grand nombre d'édifices de culte privés, aux mains des riches propriétaires terriens et notamment des familles de Pino, de Bagnaia, de Justignani ainsi que des Massa.
Au tout début du , deux grands lignages sont implantés dans la Marana : les Aschesi de Furiani, qui n'ont pas connu la gloire et la puissance, et les Bagnaia qui, .

Les Bagnaia apparaissent en 1144 comme témoins de donations importantes ; à partir de 1189, Ranieri offre de nombreuses terres et églises à l'abbaye de la Gorgone, telle cette lentia una de castagneto bona et grande. En 1260, Ranerius de Bagnaia confirme à l'abbaye de San Gorgonio la donation faite en 1189 par son père concernant notamment l'église de la curtis d'Olivo.

Le lignage a sa souche dans l'habitat de Bagnaia, juché sur un immense éperon qui surplombe la vieille cité de Mariana et sa cathédrale : le Borgo Bagnaia, un centre résidentiel constitué d'un palatium, de plusieurs tours et de maisons, mais n'est à aucun moment qualifié de castrum. Vers le milieu du , le palatium ne contrôle ni villa ni homme. Il est en revanche placé topographiquement, sous la domination du castrum de Stella, construit à  d'altitude, sur le sommet qui surplombe le village.

Les seigneurs de Bagnaia 

Selon Daniel Istria, il s'agit là d'une co-seigneurie à la tête de laquelle se trouvent les membres d'une unique famille. Le patrimoine familial semble ne pas être divisé mais confié en gestion aux hommes des différents rameaux du lignage. Pise entretient des alliances avec cette puissante famille seigneuriale. En 1247, les seigneurs de Croce ont fait allégeance à ceux de Bagnaia qui possèdent également un tiers du castrum de Patrimonio. La même année, lors du renouvellent de leur serment de fidélité envers la Commune toscane, un seul personnage, Alberto, représente l'ensemble du consortium de Bagnaia et des fidèles.
Vers les années 1260-80, Giovanninello de Loreto, fidèle à la République de Gênes, entreprend une conquête territoriale. Après avoir fait main basse sur les châteaux du Nebbio et sur celui de Pureto, dans l'Ostriconi, il entreprend la conquête de la piève d'Orto alors sous le contrôle des Bagnaia. Il construit deux nouvelles fortifications : Montebello et Petra di Bugno qui sont destinées, non seulement à conquérir et contrôler la partie nord du domaine des Bagnaia, dont l'étang de Chiurlino d'un intérêt économique certain, mais probablement aussi le mouillage de Porto Cardo qui occupe une position stratégique aussi bien commerciale que militaire ; c'est d'ailleurs ici que sera érigée la forteresse de Bastia, résidence des gouverneurs génois à partir du .

En 1336 un accord est passé entre des marchands pisans, les nobles de Bagnaia et les hommes qui en dépendent. Il fait état d'un consortium de seigneurs de Bagnaia et de fidèles qui sont nobles : des régisseurs, des sergents, des castaldi, à qui étaient confiés des châteaux et des charges de commandement.
En 1358, une partie de la population de l'île se soulève contre l'oppression des grandes familles seigneuriales.
Ce mouvement aboutit rapidement à la destruction des châteaux, symboles du pouvoir sur les hommes, et à la dédition officielle de l'île à Gênes. C'est dans ce contexte que naît, dans la moitié nord de l'île, la Terra di u Cumunu ou Commune de Corse.

Généalogie des Bagnaia

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 Daniel Istria : Pouvoirs et fortifications dans le nord de la Corse : du  au , Éditions Alain Piazzola, Ajaccio 2005.

Articles connexes 
 Bastia
 Lota
 Orto
 Marana
 Costiera

Géographie de la Haute-Corse